Seferovci est un toponyme qui peut désigner :
Seferovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Seferovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie.